Le Festival Milles Goules / Mil Goul (« bavard » en gallo) est un festival de promotion de la langue et de la culture gallèses se déroulant chaque année à Rennes et plus largement en Ille-et-Vilaine.

Le festival est né en 2002 et est organisé par l'association Bertègn Galèzz.

Historique 

La première édition du festival en  sur la place du Parlement de Bretagne.

Depuis 2011, la fête se déroule au Parc du Thabor.

Programmation 

 Spectacles (concerts, veillées, etc.)
 Initiations à la langue gallèse
 Initiations à la culture gallèse (danses, etc.)

Festival à Rennes
Festival de musique gallèse en Ille-et-Vilaine